Alberto Grossetti – ex calciatore italiano
 Paul François Grossetti – generale e militare francese